Bullrun (programma), een afluister- en decodeer-programma van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA.
 Bullrun (rallywedstrijd), een autowedstrijd.